Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 1969 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Ann Jones je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Court (polfinale)
  Billie Jean King (finale)
  Virginia Wade (tretji krog)
  Ann Jones (prvakinja)
  Nancy Richey (četrtfinale)
  Kerry Melville (drugi krog)
  Julie Heldman (četrtfinale)
  Judy Tegart (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1969